Музруков – русская фамилия.

Известные носители 
 Музруков, Борис Глебович (1904—1979) — советский деятель оборонной и атомной промышленности, дважды Герой Социалистического Труда (1943, 1949).
 Музруков, Глеб Николаевич (род. 1961) — российский тренер по ушу.